Thaler es un apellido, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Klaus-Peter Thaler (1949-), también conocido como Klaus Peter Thaler, ciclista alemán profesional entre 1976 y 1988. 
 Patrick Thaler (1978-), esquiador italiano que tiene 3 podiums en la Copa del Mundo de Esquí Alpino.
 Richard Thaler (1945-), también conocido como Richard H. Thaler y como Richard Thaler Chatham, economista reconocido como teórico en finanzas conductuales, y por su colaboración junto a Daniel Kahneman y otros, en la definición avanzada de este campo ; recibió el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2017. Es el autor del libro 'Misbehaving: The Making of Behavioural Economics'.